Вред — причинение ущерба чему, или кому-либо.

 Вред в гражданском праве — умаление или уничтожение субъективного гражданского права. В юридической литературе используются также понятия убытки, ущерб.
 Вред здоровью — подразделяется в зависимости от степени тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и лёгкий вред).
 Моральный вред — неимущественный вред, причинённый личности.
 Вредительство — активно и, в то же время, тайно проводимый саботаж некоего дела неочевидными противниками этого дела.

Гражданское право
Безопасность